Telemark kan avse:

 Telemark fylke – ett norskt fylke
 Øvre Telemark - norra delen av nuvarande Telemark fylke
 Telemark (skidåkning) – en åkstil inom utförsåkning
 Hjältarna från Telemarken – en amerikansk film från 1965